Кэролайн Эмма Криадо Перес OBE (род. 1984) — британская феминистка, активистка и журналистка. Её первая кампания «Женская комната» (), была направлена на расширение представительства женщин-экспертов в средствах массовой информации. Она также провела успешную кампанию против удаления единственного на тот момент изображения женщины с британских банкнот, в результате чего Банк Англии поместил изображение Джейн Остин на банкноте в 10 фунтов. Кроме того, она добилась установки на
 в Лондоне статуи Миллисент Фосетт — известной суфражистки. Книга Перес «Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных» («Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men») стала бестселлером Sunday Times 2019 года.

Биография 
Родилась в Бразилии в семье аргентинского бизнесмена Карлоса Криадо Переса и английской медсестры, работавшей в организации Medecins Sans Frontieres. Детство прошло в разных странах, в том числе, в Великобритании, Испании, Португалии и на Тайване. Когда Криадо Перес исполнилось 11 лет, её отправили в частную школу Oundle School в г. . По словам Перес, в школе царила «культура запугивания».

Затем Перес в течение года изучала историю в университете в Лондоне, но оставила учёбу. С юности мечтала об оперной карьере и брала частные уроки пения

В течение нескольких лет работала в области цифрового маркетинга, затем изучала английскую литературу в Кибл-колледже в Оксфорде в качестве «взрослого студента»; получила диплом в 2012 году. Изучение вопросов гендерной лингвистики, а также работы лингвиста  привели Перес к идеологии феминизма.

Работала редактором фармацевтического портала. В 2013 году получила степень магистра по гендерным исследованиям Лондонской школы экономики.

В ноябре 2012 года вместе с Кэтрин Смит основала веб-сайт «Женская комната» (Women’s Room), целью которого было расширение присутствия работы для женщин-специалистов в средствах массовой информации. Поводом для создания портала стали две передачи BBC Radio 4 о предупреждении подростковой беременности и рака молочной железы, в которых не участвовала ни одна женщина-эксперт и все интервьюеры также были мужчинами. Одним из приглашённых экспертов по вопросу подростковой беременности был , директор Веллингтонского колледжа. Перес позднее писала, что Селдон может быть авторитетом в современной британской политической истории, но не в вопросах подростковой беременности.

Кампании

Женщины на банкнотах 
Перес подвергла критике решение Банка Англии заменить на банкноте в 5 фунтов изображение Элизабет Фрай изображением Уинстона Черчилля. Осуждая Черчилля как «еще одного белого мужчину», Перес отметила, что Закон о равенстве 2010 года обязывает государственные учреждения «ликвидировать дискриминацию», в то время как доказательства того, что Банк действовал с  «должным вниманием», отсутствовали, поскольку детали процесса принятия решений не были обнародованы. Для обсуждения этого вопроса Перес встречалась представителями британского Центробанка.

Петиция Перес, получившая около 35 тыс. подписей и финансовую поддержку для потенциального судебного разбирательства привела к тому, что Марк Карни, недавно назначенный управляющий Банка Англии, объявил, что на новой банкноте в 10 фунтов вместо Черчилля будет изображена Джейн Остин.

Статуя Миллисент Фосетт 

8 марта 2016 года, в Международный женский день, Перес отметила отсутствие памятника женщине на Парламентской площади в Вестминстере. Одиннадцать статуй, в том числе Уинстон Черчилль и Нельсон Мандела были посвящены мужчинам

Она начала кампанию за установку статуи суфражистки к столетней годовщине принятия . «Если бы мы жили в честном мире, женщины, не связанные с монархией, не составляли бы ничтожных 2,7 процента всех статуй в Великобритании», — написала она в . Её открытое письмо Садику Хану, новоизбранному мэру Лондона, опубликованное The Daily Telegraph в мае следующего года, было подписано рядом видных женщин. Вскоре Хан заявил о своем согласии на такое развитие событий. Ходатайство, собравшее 74 тыс. подписей, было представлено Перес на заседании, организованном Обществом Фосет .

В апреле 2017 года Садик Хан объявил, что создание статуи будет поручено женщине-скульптору Джиллиан Уиртинг; премьер-министр Тереза Мэй одобрила это решение. Памятник был открыт 24 апреля 2018 года. На постаменте статуи выбиты имена 55 женщин (и четырёх мужчин), которые боролись за право голоса для женщин.

Награды 
В ноябре 2013 года Перес получила звание «Правозащитник года» от правозащитной организации «Свобода» (за кампанию по изображению женщин на банкнотах) . В 2013 году вошла в число наиболее влиятельных женщин 100 женщин BBC . Криадо Перес была назначена офицером Ордена Британской империи (OBE) в 2015 году на день рождения за заслуги в области равенства и разнообразия, особенно в средствах массовой информации. В 2019 году Криадо Перес получила премию Королевского общества Insight Investment Science Books Book и награду Financial Times Business Book of Year за книгу «Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных».

Invisible Women 
В 2019 году книга Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men получила премию Королевского общества Insight Investment Science Book и премию Financial Times, а также премию McKinsey Business Book of the Year .

Профессор Корделия Файн и доктор Виктор Соджо из The Lancet описывают эту книгу как "несколько увлекательных тематических исследований в таких областях, как медицина, гигиена труда и безопасность, транспорт, технологии, политика и помощь при бедствиях ".

Библиография 
 
 
На русском

Примечания

Комментарии

Сноски 

 

Офицеры ордена Британской империи
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1984 году
Деятели феминизма Великобритании
Лауреаты премии Королевского общества за научные книги